Bridgetown (Barbados), de hoofdstad van Barbados
 Bridgetown (Canada), een plaats in Canada
 Een plaats in Ierland:
 Bridgetown (County Clare)
 Bridgetown (County Wexford)
 Bridgetown (West-Australië), een plaats in West-Australië